Кáрмен (), обычно Карме́н (c ) — женское имя испанского происхождения, образованное от эпитета Девы Марии — покровительницы кармелитов «Мадонна горы Кáрмель» или Богоматерь Кармельская; также фамилия и топоним.

В культуре

В литературе 
 Кармен — стихотворная форма; гимн или заклинание в Древнем Риме:
Кармен Арваль (лат. Carmen Arvale) — древнеримский гимн арвальских братьев.
  — культовая песнь салиев.
  — поэма Горация, написанная по заказу Октавиана Августа.
 «Кармина Бурана» (Кодекс Буранус, Песни Бойерна) — средневековый манускрипт, поэтический сборник, 24 стихотворения которого переложил на музыку Карл Орф (1935).
 «Кармен» — новелла Проспера Мериме (1845; окончательный вариант 1847).
 «Кармен» — поэма Теофиля Готье из сборника «» (1852).
 «Кармен» — пьеса в стихах Людмилы Улицкой на сюжет новеллы Мериме.

В музыке и театре 
 «Кармен» — опера Жоржа Бизе на либретто Анри Мельяка и Людовика Галеви по мотивам новеллы Проспера Мериме (1875).
 (558) Кармен — астероид, открытый Максом Вольфом в 1905 году и названный в честь героини оперы.
 «» — две оркестровые сюиты из оперы Жоржа Бизе в переложении Эрнеста Гиро (1882 и 1887). 
 «» — произведение для скрипки с оркестром Пабло де Сарасате (1882). 
 «» — произведение для скрипки с оркестром Франца Уэксмена, написанное для фильма «Юмореска» (1946).
 «Кармен» — балет Ролана Пети на музыку Жоржа Бизе (1949).
 «» — балет Джона Кранко на музыку Вольфганга Фортнера (1971). 
 «Кармен-сюита» — балет Альберто Алонсо на музыку Жоржа Бизе в оркестровке Родиона Щедрина (1967).
 «Кармен» — балет Матса Эка на музыку Жоржа Бизе (1992).
 «» — танцевальный спектакль Мэтью Борна (2000). 
 «Кармен» — список балетов, инспирированных музыкой Бизе и новеллой Мериме. 
 «» — музыкальный бурлеск Мейера Лутца (1890).
 «» — мюзикл на музыку Бизе в переложении Роберта Беннета, слова Оскара Хаммерстайна (Бродвейский театр, 1943).

В кинематографе 
 «Кармен» — немой фильм Сесиля Демилля (США, 1915).  
 «» — утерянный немой фильм Рауля Уолша с Тедой Бара в главной роли (США, 1915). 
 «Кармен» — немой фильм Чарли Чаплина (США, 1915). 
 «» — немой фильм Эрнста Любича с Полой Негри в главной роли (США, 1918). 
 «Кармен» — немой фильм Жака Фейдера с Ракель Мельер в главной роли (Франция, 1926).
 «» — немой фильм Рауля Уолша с Долорес дель Рио в главной роли (США, 1927). 
 «» — музыкальный фильм Сесила Льюиса (Великобритания, 1932). 
«Кармен» — фильм Кристиана-Жака (Франция, 1945).
 «» — фильм Чарльза Видора с Ритой Хейворт в главной роли (США, 1948).  
 «Кармен Джонс» — фильм Отто Премингера, экранизация одноимённого мюзикла (США, 1954).
 «Кармен из Ронды» — фильм Тулио Демичели с Сарой Монтьель в главной роли (Испания, 1959). 
 «Имя: Кармен» — фильм Жан-Люка Годара с Марушкой Детмерс в главной роли (Франция, 1983). 
 «Кармен» — фильм-фламенко Карлоса Сауры (Испания, 1983).
 «Кармен» — фильм-опера Франческо Рози (Италия—Франция, 1984).
 «» — танцевальный фильм с участием фигуристов Катарины Витт, Брайана Бойтано и Брайана Орсера (Германия, 1990).
 «Кармен» — фильм Александра Хвана (Россия, 2003).
 «Кармен» — фильм Висенте Аранда (Испания, 2003).  
 «» — фильм Дэвида Фэермена (Великобритания, 2011).

Фамилия 
 Кармен, Александр Романович (1941—2013) — российский латиноамериканист и журналист-международник, сын Р. Л. Кармена.
 Кармен, Блисс (1861—1929) — канадский поэт.
  (род. 1954) — американская актриса, танцовщица и физиотерапевт.
 Кармен, Лазарь Осипович (1876—1920) — российский писатель и журналист.
 
 Кармен, Эрик (род. 1949) — американский музыкант, певец и поэт-песенник.

Топоним 
  — борозда на видимой стороне Луны, проходящая через отрог Моря Ясности к востоку от горы Аргей.  
Аргентина
  — населённый пункт в провинции Санта-Фе.
 Кармен-де-Патагонес — город в провинции Буэнос-Айрес. 
Мексика
  — остров в Калифорнийском заливе.
 Кармен — муниципалитет в штате Кампече.
США
  — город в округе Алфалфа, штат Оклахома.
  — невключённая территория в округе Лемхай, штат Айдахо. 
Филиппины
  — муниципалитет в провинции Себу. 
  — муниципалитет в провинции Северный Агусан, Филиппины. 
  — муниципалитет в провинции Северный Давао, Филиппины. 
См. также

Другое 
 «» — российская поп-группа.
  — мощный тропический циклон (1974).
  — шторм, разразившийся в США и Северной Европе в 2010 году.
  — эксперимент по наблюдению нейтрино, проводимый в лаборатории Резерфорда — Эплтона в 1990—2001 годах.

См. также 
 «» — опера Энрике Гранадоса по либретто Хосе и Кодино (1896).